Santa Maria Maggiore est le nom d'une commune du Piémont en Italie.

C'est également le nom italien
de nombreuses , ainsi que
d'autres édifices religieux portant ce nom, comme :
la basilique Santa Maria Maggiore de Rome,
la basilique Santa Maria Maggiore de Bergame,
la cathédrale Santa Maria Maggiore de Barletta et
la cathédrale Santa Maria Maggiore de Teggiano ;
du rio di Santa Maria Maggiore, un canal de Venise.

Voir aussi

Cathédrale Santa Maria Maior de Lisbonne

Homonymie de vocable chrétien en italien